Kozo steht für:

 eine Pflanzenfaser als Hauptbestandteil von Washi (Japanpapier)
 den Papiermaulbeerbaum als Lieferant für o. g. Faser (aus dem Bast)
 den Kozō Rock, eine Felsformation an der Kronprinz-Olav-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika

Kōzō ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Kōzō Hirao (* 1934), japanischer Germanist
 Kōzō Uno (1897–1977), japanischer marxistischer Ökonom
 Kōzō Tashima (* 1957), japanischer Fußballfunktionär
 Kōzō Yūki (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Kōzō Okamoto (* 1947), ehemaliger japanischer Terrorist
 Kōzō Arai (* 1950), ehemaliger japanischer Fußballspieler
 Kōzō Shibazaki (* 1958), japanischer Kameramann
 Kozō Andō (1940–2003), japanischer Kendōka